Косыревка — название населённых пунктов:

Россия 
 Косыревка — село в Валуйском районе Белгородской области.
 Косыревка — село в Липецком районе Липецкой области.
 Косыревка — деревня в Городищенском районе Пензенской области.
 Косыревка — деревня в Скопинском районе Рязанской области.